Все́волод Маври́киевич Клечко́вский () — советский агрохимик, сын М. М. Клечковского.

Биография 
Родился 15 (28 ноября) 1900 года в Москве. Окончил МСХА в 1929 году. С 1930 года работал там же (с 1955 года профессор). Академик ВАСХНИЛ (1956).

Основное направление исследований — применение метода меченых атомов в агрохимии. Одним из первых организовал широкие исследования питания растений с применением радиоактивных изотопов. Создал ряд приборов для этой цели. Изучил поведение продуктов деления тяжелых ядер (изотопов стронция, иттрия, циркония) в почвах.

Также внёс вклад в физико-математическое обоснование явления периодичности, в частности, ввёл (1951 году) представления о (n + l)-областях электронных состояний в атомах и сформулировал (n + l)-правило формирования электронных конфигураций атомов по мере роста заряда ядра (правило Клечковского).

Умер 2 мая 1972 года. Похоронен на Ваганьковском кладбище (9 уч.).

Семья 
Дочь Клечковского В. М. — Клечковская Вера Всеволодовна — доктор физико-математических наук, профессор Института Кристаллографии РАН, заведующая лабораторией Кристаллографии.

Сын Дмитрий Всеводович Клечковский был геологом, работал в Сибири и на Дальнев Востоке, погиб в результате несчастного случая при строительстве Красноярской ГЭС в 1966 году.

Награды и премии 
 Сталинская премия второй степени (1952) — за научные исследования процесса питания растений с помощью меченых атомов
 два ордена Ленина (1965, 29.12.1970)
 орден Трудового Красного Знамени (1951)
 орден «Знак Почёта» (1960)
 медали
 Золотая медаль имени Д. Н. Прянишникова (1968)

Примечания

Ссылки 

Химики России
Награждённые Золотой медалью имени Д. Н. Прянишникова
Похороненные на Ваганьковском кладбище